Die Coppa Italia 1973/74, den Fußball-Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Italien der Saison 1973/74, gewann der FC Bologna. Bologna traf im Finale auf den SSC Palermo und konnte die Coppa Italia zum zweiten Mal gewinnen. Mit 5:4 nach Elfmeterschießen setzte sich die Mannschaft von Trainer Bruno Pesaola durch, nachdem es nach Ende der Verlängerung 1:1 gestanden hatte. Man wurde Nachfolger des AC Mailand, der sich im Vorjahr gegen Juventus Turin durchgesetzt hatte, diesmal aber bereits in der zweiten Gruppenphase ausgeschieden war.

Als italienischer Pokalsieger 1973/74 qualifizierte sich der FC Bologna für den Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres, wo man bereits in der ersten Runde gegen den polnischen Vertreter Gwardia Warschau ausschied.

1. Gruppenphase 
AC Mailand hatte als Titelverteidiger ein Freilos für die 1. Gruppenphase.

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

2. Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale

Siehe auch 
 Serie A 1973/74

Weblinks 

 Informationen zur Coppa Italia auf rsssf.com

1973/74
Fußballsaison 1973/74